Роберт Брюс Стюарт (; 18 января 1602, Данфермлинский дворец, Файф, Шотландия — 27 мая 1602, там же) — третий сын короля Шотландии Якова VI из династии Стюартов. Вскоре после рождения был провозглашён герцогом Кинтайр и Лорн и получил ещё несколько второстепенных титулов. Умер от кори на пятом месяце жизни.

Биография 
Роберт Брюс Стюарт появился на свет 18 января 1602 года. Он был пятым ребёнком в семье короля Шотландии Якова VI и Анны Датской, третьим и последним сыном — после Генри (впоследствии принца Уэльского) и Чарльза (впоследствии короля Шотландии и Англии Карла I). Принц родился в Данфермлинском дворце в графстве Файф, в присутствии врачей Мартина Шенера и Джона Нейсмита, а также акушерки Джанет Кинлох. Король в связи с этим событием подарил супруге драгоценный бриллиант.

2 мая 1602 года Людовик Стюарт, герцог Леннокс (ближайший из родственников короля), торжественно перенёс Роберта, лежащего на большой пурпурной подушке, из Данфермлинского дворца в аббатство для крещения. Помимо имени, принц получил титулы герцога Кинтайр и Лорн, маркиза Уитон, графа Каррик и лорда Аннандейл; из окон аббатства об этом тут же сообщили всем собравшимся. Радостное событие было отмечено турниром, в знак королевской щедрости в толпу бросали деньги на общую сумму в 66 фунтов стерлингов.

О маленьком принце заботилась старшая фрейлина королевы Маргарет Стюарт, хозяйка Окилтри. Качать колыбель Роберта была назначена Марион Хепберн, а кормилицей была Изабель Колт, жена эдинбургского адвоката Патрика Смита. Последнюю в мае 1602 года уволили, надеясь, что с новой кормилицей ребёнок будет менее болезненным (за службу Колт получила 200 шотландских фунтов). Однако вскоре Роберт в Данфермлинском дворце и его сестра Елизавета во дворце Линлитгоу в Западном Лотиане одновременно заболели корью. По словам одного из современников, Анна Датская, узнав об этом, опечалилась «как никогда прежде», но сказала супругу: «Если Богу угодно взять одного из наших детей, он пошлёт нам другого, потому что я чувствую себя беременной». 27 мая 1602 года Роберт скончался. Его сестра Елизавета выздоровела (впоследствии она стала родоначальницей Ганноверской династии), а следующий ребёнок родился у Якова и Анны только спустя двенадцать месяцев, в мае 1603 года. Это был мертворождённый мальчик.

Принца похоронили в Данфермлинском аббатстве.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Стюарты
Герцоги Шотландии